Le sigle E551  peut désigner:
 E551, numéro E du dioxyde de silicium, un additif alimentaire anti-agglomérant ;
 Route européenne 551 reliant České Budějovice à Humpolec en Tchéquie.